Ганс Блю́хер (; ) — немецкий писатель, психолог и философ, антифеминист, исследователь психологии мужских групп.

Как один из первых участников и «первый историк» молодёжного движения «Вандерфогель», в ранние годы Блюхер получил широкое признание. Помогал разрушать табу вокруг традиционных школы и церкви. Интересовался вопросами, воспринимавшимися в то время как скандальные: в частности, исследовал гомосексуальный аспект «Вандерфогель», после чего расширил эти наблюдения в теорию «эроса в мужских союзах».

При переходе от Империи к Веймарской республике, начал придерживаться атеистических и порой социалистских взглядов. Во многом расистские, антифеминистские и женоненавистнические взгляды способствовали его сочувствию НСДАП. Однако его идеи «мужских союзов» были восприняты в штыки нацистским руководством, особенно после ночи длинных ножей. От национал-социализма отпал после 1934 года, когда по приказу Гитлера был убит Эрнст Рём. В секретном докладе СС в 1937 году идеи Блюхера были прямо объявлены Гиммлером опасными. В годы нацистской диктатуры его перестают публиковать, однако не преследуют. Изданные после войны, его работы уже во многом потеряли свою актуальность, поэтому с тех пор и до сегодняшнего дня рассматриваются лишь в историческом контексте.

С 1924 года Блюхер жил в Берлин-Хермсдорфе, занимался писательской деятельностью и был практикующим психологом. Был женат на враче, имел двух детей. Здесь он работал после своего отхода от общественной жизни в эпоху нацизма, а в 1949 году опубликовал свой главный философский труд «Ось природы» ().

Библиография 
 Die Achse der Natur. System der Philosophie als Lehre von den reinen Ergebnissen der Natur. Hamburg 1949 (EA), Stuttgart 1952.
 Die Aristie des Jesus von Nazareth. Philosophische Grundlegung der Lehre und der Erscheinung Christi. Prien, 1921.
 Die deutsche Renaissance. Von einem Deutschen. Prien 1924. Anonym erschienen.
 Die humanistische Bildungsmacht. Leipzig 1928. Postume Neufassung: Heidenheim an der Brenz 1976.
 Deutsches Reich, Judentum und Sozialismus. Prien, 1920.
 Einer der Homere und anderes in Prosa. Leipzig 1914.
 Die Elemente der deutschen Position. Offener Brief an den Grafen Keyserling in deutscher und christlicher Sache. Berlin, 1927.
 Die Erhebung Israels gegen die christlichen Güter. Hamburg, 1931.
 Führer und Volk in der Jugendbewegung. Jena, 1917.
 Der Judas wider sich selbst. Aus den nachgelassenen Papieren von Artur Zelvenkamp. Berlin 1922. Pseudonym erschienen.
 Mehrehe und Mutterschaft. Ein Briefwechsel mit Milla von Brosch. Jena 1919.
 Merkworte für den freideutschen Stand. Hamburg 1919.
 Philosophie auf Posten. Gesammelte Schriften 1916—1921. Heidelberg 1928.
 Die Rede des Aristophanes. Prolegomena zu einer Soziologie des Menschengeschlechtes. Hamburg, 1966. Kompilation postumer Schriften.
 In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen. Jena 1919.
 Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft. (2 Bde.) Jena 1917/19.
 Secessio Judáica. Philosophische Grundlegung der historischen Situation des Judentums und der antisemitischen Bewegung. Berlin 1922. Veränderter Nachdruck Berlin 1933.
 Der Standort des Christentums in der lebendigen Welt. Hamburg 1931.
 Streit um Israel. Hamburg 1933. Zusammen mit Hans-Joachim Schoeps.
 Traktat über die Heilkunde insbesondere die Neurosenlehre. Jena 1926. 2. Auflage: 1928. 3., veränderte Auflage: Stuttgart 1950
 Wandervogel. Geschichte einer Jugendbewegung. (2 Bde.) I.: Heimat und Aufgang II.: Blüte und Niedergang. 1. Auflage: Berlin-Tempelhof 1912
 Die Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen. Berlin-Tempelhof 1912.
 Werke und Tage (Geschichte eines Denkers). Autobiographie. München 1953. Erstfassung: Jena 1920.
 Die Wiedergeburt der platonischen Akademie. Jena, Diederichs, 1920.

Примечания 

Философы Германии
Психологи Германии
Писатели Германии
Исследователи гомосексуальности